El cancán es un baile, pero puede referirse también a:
 
 Una película musical de 1960;
 Una revista española editada entre 1958 y 1978.